Oberliga 1956/57 meint:

 Fußball-Oberliga 1956/57
 Eishockey-Oberliga 1956/57

Siehe auch:
 DDR-Fußball-Oberliga 1956
 DDR-Fußball-Oberliga 1957